Ledizione 2002-2003 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che ha conquistato il suo diciottesimo titolo. Il campionato è iniziato il 9 agosto 2002 e si è concluso il 24 maggio 2003.

Capocannonieri del torneo sono stati Giovane Élber del  e Thomas Christiansen del , entrambi con 21 reti.

Stagione

Avvenimenti 
In questo campionato il Bayern di Ottmar Hitzfeld prende il comando della classifica dalla quinta giornata al termine della stagione, e vince il titolo staccando lo Stoccarda di ben sedici punti; per lungo tempo, però, a contrastare i bavaresi è il , che alla fine termina in terza posizione. Per quanto riguarda la lotta in zona UEFA, l' riesce invece a conquistare un posto nell'ultima giornata, superando il  e unendosi così all'Amburgo già qualificato. In questa stagione il Bayern vince anche la Coppa di Germania ed ottiene quindi il double; il Kaiserslautern finalista sconfitto partecipa alla comunque Coppa UEFA, nonostante il quattordicesimo posto in classifica. Infine, in questa stagione le squadre tedesche non fanno molta strada nelle competizioni europee dopo le due finali raggiunte l'anno prima.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2003-2004
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2003-2004
      Ammesse al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2003-2004
      Ammesse alla fase a gironi della Coppa UEFA 2003-2004
      Retrocesse in 2. Bundesliga 2003-2004

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bayern Monaco (23)
 Maggior numero di pareggi: Schalke, Borussia Dortmund (13)
 Maggior numero di sconfitte: Norimberga (20)
 Minor numero di vittorie: Energie Cottbus (7)
 Minor numero di pareggi: Werder Brema (4)
 Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco (5)
 Miglior attacco: Bayern Monaco (70 gol fatti)
 Peggior attacco: Norimberga (33 gol fatti)
 Miglior difesa: Bayern Monaco (25 gol subiti)
 Peggior difesa: Energie Cottbus (64 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+45)
 Peggior differenza reti: Energie Cottbus (-30)
 Miglior serie positiva: Bayern Monaco (16, 12ª-27ª)
 Peggior serie negativa: Energie Cottbus (6, 23ª-28ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Bayern Monaco (6, 21ª-26ª)
Partite
 Più gol (9):
Hertha Berlino-Bayern Monaco 3-6, 10 maggio 2003
 Maggior scarto di gol (6): Hertha Berlino-Monaco 1860 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 36 gol nella 32ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 16 gol nella 17ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 6 in 13ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Hellmut Krug (23)
 Markus Merk (22)
 Herbert Fandel (20)
 Wolfgang Stark (18)
 Jürgen Aust (15)
 Florian Meyer (15)
 Hartmut Strampe (15)
 Michael Weiner (15)
 Helmut Fleischer (14)
 Uwe Kemmling (14)
 Edgar Steinborn (14)
 Franz-Xaver Wack (14)

 Lutz Wagner (14)
 Lutz-Michael Fröhlich (13)
 Jürgen Jansen (12)
 Jörg Keßler (12)
 Knut Kircher (11)
 Peter Sippel (11)
 Hermann Albrecht (9)
 Torsten Koop (9)
 Peter Gagelmann (8)
 Thorsten Kinhöfer (8)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
2002-2003